Dvouvrstva (či dvojvrstva) označuje objekt sestávající ze dvou vzájemně těsně přiléhajících ploch (vrstev). Různé vlastnosti jednotlivých vrstev ovlivňují chování celku.

 Elektrická dvouvrstva
 Magnetická dvouvrstva
 Lipidová dvouvrstva